Das Wort Testsystem hat mehrere Bedeutungen:
 Programmsysteme zur Testwahl, -applikation und -auswertung für die Computerunterstützte Psychodiagnostik
 eine in der Regel komplexe Zusammenstellung sehr unterschiedlicher Testverfahren aus verschiedenen Bereichen in der Differentiellen Psychologie
 ein Bewertungsstrategie in der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, siehe auch Assessment-Center
 die technisch-organisatorische Infrastruktur für Softwaretests, siehe auch Testumgebung